Бельво () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бельво, Люка (род. 1961) — бельгийский киноактер, режиссёр и сценарист.
 Бельво, Реми (1966—2006) — бельгийский режиссёр, актёр, сценарист.
 См. также 
 Шамборне-ле-Бельво — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте.